Die Synot Liga 2015/16 war die 23. Spielzeit der höchsten tschechischen Spielklasse im Fußball der Männer. Wie in der Saison 2014/15 trug die Liga den Namen des Unternehmens Synot, das unter anderem in den Bereichen Lotterie, Sportwetten, IT-Dienstleistungen, Sicherheitsdienste und Tourismus aktiv ist.

Die Saison begann am 24. Juli 2015 und endete am 14. Mai 2016. Vom 7. Dezember 2015 bis 11. Februar 2016 wurde sie durch die Winterpause unterbrochen.

Die beiden Erstplatzierten der Saison nahmen gemäß der UEFA-Fünfjahreswertung an der Qualifikation zur UEFA Champions League 2016/17 teil. Die Mannschaften auf den Plätzen drei und vier nahmen an der Qualifikation zur UEFA Europa League 2016/17 teil.

Aus der Synot Liga mussten nach der Saison 2014/15 die beiden Aufsteiger FC Hradec Králové und Dynamo Budweis absteigen. Ersetzt wurden sie durch den Sieger der Fotbalová národní liga 2014/15, den SK Sigma Olmütz und den Drittplatzierten der abgelaufenen Zweitligasaison, den FC Fastav Zlín. Der Zweitplatzierte, der FK Varnsdorf, hatte auf den Aufstieg verzichtet.

Stadien und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie Ligy (tschechisch)

Einzelnachweise 

2015
Fußballsaison 2015/16